Алфавит датского и норвежского языков состоит из 29 букв (в норвежском с 1917 года, в датском с 1948 года).

Диакритика 

Дополнительные диакритические знаки (например, акут) в датском и норвежском письме необязательны, но иногда используются для смыслоразличения, а также в заимствованных словах.

Ø и Ö 
В датском письме долгое время сосуществовали Ø и Ö как варианты написания, причём Ø преобладала в текстах, напечатанных готическим шрифтом, а Ö — в текстах, напечатанных антиквой. В XIX веке начала складываться система, когда Ø использовалась для обозначения более закрытого звука [ø], а Ö — для более открытого [œ]. Например: Hvad gör hunden? Den gør. («Что делает собака? Она лает»). Однако правилами 1892 года было установлено написание только Ø.

Раскладка клавиатуры 

Хотя датский и норвежский языки используют один и тот же алфавит, раскладка клавиатуры для них отличается (в частности, клавиши  и  поменяны местами).

Датский язык
Норвежский язык
Алфавиты на основе латинского